Villosa är ett släkte av musslor. Villosa ingår i familjen målarmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Målarmusslor
Villosa